Checa peut désigner :

Géographie 
 Checa, une minicipalité espagnole

Histoire 
Une checa, installation alégale utilisée par le camp républicain pour détenir, interroger, torturer ou exécuter les sympathisants du camp franquiste durant la guerre d'Espagne ;

Patronyme 
 Carlos Checa (1972-), un pilote de moto espagnol ;
 David Checa (1980-), un pilote de moto espagnol, frère du précédent ;
 Dolores Checa (1982-), une athlète espagnole ;
 Fernando Checa (1952-), un historien d'art espagnol ;
 Nicolas Checa (2001-), un joueur d'échecs américain ;
 Ulpiano Checa y Sanz (1860-1916), artiste espagnol.

Voir aussi 
 Tchéka, la police politique soviétique.

Homonymie de patronyme